Dvanáct rozhněvaných mužů může být:
 Dvanáct rozhněvaných mužů (divadelní hra) – divadelní hra Reginalda Roseho z roku 1958
 Dvanáct rozhněvaných mužů (film, 1957) – americký film režiséra Sidney Lumeta z roku 1957 
 Dvanáct rozhněvaných mužů (film, 1997) – americký film režiséra Williama Friedkina z roku 1997

Související články 
 Dvanáct – ruský remake, původního filmu Dvanáct rozhněvaných mužů, z roku 2007